Die Scottish Football League First Division wurde 1985/86 zum elften Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die elfte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1985/86 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann das Team von Hamilton Academical, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1986/87 sicherte. Neben den Accies stieg auch der Zweitplatzierte FC Falkirk auf. Absteigen in die Second Division mussten Ayr United und Alloa Athletic. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde Kenneth Eadie von Brechin City.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1985/86 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1985/86
1985 86